IBEAS peut faire référence à :
 Institut de biocénotique expérimentale et des agrosystèmes, selon la liste des centres de recherches de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;